Жан-Поль Лора́н, Лора́нс (; , Фуркево, Верхняя Гаронна — , Париж) — французский живописец, художник-монументалист, скульптор, график и иллюстратор.

Жизнь и творчество 

Первоначально Лоран изучал живопись в художественной школе в Тулузе, затем учился в Париже у художника Леона Конье и Александра Бида. Неоднократно участвовал в парижских салонах. Рисовал на исторические и религиозные темы. В 1879 году его картина «Освобождение заточённых в Каркассоне» отмечена почётной медалью. Начиная с 1864 года Лоран писал картины преимущественно на историческую тематику; предпочитал отображать различные трагические и даже ужасные события из прошлого. Изображение давал обычно в тёмных и тяжёлых тонах.

По заказу французского правительства написал для парижского Пантеона два полотна, посвящённых Святой Женевьеве: «Св. Женевьева на смертном ложе» (1877—1880) и «Положение Св. Женевьевы во гроб». Расписал также плафоны в театре Одеон и внутренние помещения тулузского Капитолия (здания мэрии Тулузы). Кроме исторических полотен, с успехом писал портреты. Также иллюстрировал сочинения историка Огюстена Тьерри.

С 1891 года — член французской Академии изящных искусств.

Преподавал в Академии Жюлиана. Среди его учеников: выдающийся японский портретист Сотаро Ясуи; немецкий и израильский график и художник-экспрессионист Якоб Штейнхардт, итальянец Италино Брасс, поляк Станислав Рейхан, француз Рене-Поль Шутценбергер, швед Ричард Берг, американец Уильям Смедли и другие. Из русских художников в мастерской Лорана учились Н. А. Тархов и Н. Д. Милиоти.

Двое из его сыновей, Поль Альбер Лоран (1870—1934) и Жан-Пьер Лоран (1875—1932), также стали художниками и учителями в Академии Жюлиана.

Избранные полотна 
 «Смерть Катона»
 «Смерть Тиберия»
 «Гамлет»
 «Христос и ангел смерти»
 «Глас, вопиющий в пустыне»
 «Папы Формоз и Стефан VII» (1870)
 «Герцог Энгиенский в Венсенском рву» (1873)
 «Св. Бруно» (1874)
 «У смертного одра Вильгельма Завоевателя» (1876)
 «Святая Геновефа на смертном ложе» (1877—1880)
 «Интердикт»
 «Император Гонорий» (1880)
 «Последние минуты Максимилиана» (1882)
 «Развод Роберта Благочестивого с Бертой Бургундской» (1883)
 «Месть Урбана VI» (1886)
 «Да здравствует король!», или «Юная де Боншан» (1893)
 «Иоанн Златоуст и императрица Евдоксия» (1894)
 «Смерть Галесвинты» (1906)

Примечания 
Источники

Литература

Ссылки 
 

Исторические художники Франции
Художники-монументалисты Франции XIX века
Графики Франции
Скульпторы Франции
Художники-иллюстраторы Франции
Художники-педагоги
Президенты Общества французских художников